Macudaira Joricune (松平頼常, 1652–1704), japán daimjó
 Macudaira Joricune (松平 頼則, 1907–2001), japán zeneszerző
 Macudaira Joricune (松平 頼典, 1940), japán díjlovas